Kategoria e Parë (1934) – była 5. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 7 zespołów. Sezon rozpoczął się 15 kwietnia, a zakończył 22 lipca 1934. Tytułu nie obroniła drużyna Skënderbeu Korçë. Nowym mistrzem Albanii został zespół SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Mark Gurashi, który w barwach SK Tirana zdobył 12 goli.

Tabela końcowa i rezultaty

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
1934 w piłce nożnej